Liga de Campeones (Champions League en idioma inglés) puede referirse a varios campeonatos de fútbol. Comúnmente se refiere a:
 La Liga de Campeones de la UEFA, del fútbol europeo.

Aunque también refiere a:
 La Liga de Campeones Femenina de la UEFA, del fútbol femenino europeo.
 La Liga de Campeones de la CAF, del fútbol africano.
 La Liga de Campeones de la AFC, del fútbol asiático.
 La Liga de Campeones de la OFC, del fútbol oceánico.
 La Liga de Campeones de la CONCACAF, del fútbol norteamericano, centroamericano y caribeño.

En balonmano puede referirse a:
 La Liga de Campeones de la EHF, más conocida como la Copa de Europa de Balonmano.

En hockey sobre hielo puede referirse a:
 La Champions Hockey League.

En voleibol puede referirse a:
La Liga de Campeones de la CEV.

En baloncesto puede referirse a:
La Liga de Campeones de Baloncesto, organizada por FIBA Europa (tercera competición continental en importancia en la actualidad).